Armagh steht für:

 Armagh, nordirische Stadt
 County Armagh, traditionelle Grafschaft in Irland
 Erzbistum Armagh, römisch-katholisches Erzbistum in Irland
 Armagh (District), nordirischer District
 Armagh (Schiff, 1917), ein 1923 gesunkenes Passagierschiff der neuseeländischen Union Steam Ship Company

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Armagh (Louisiana), im Concordia Parish
 Armagh (Maryland), im Baltimore County
 Armagh (Pennsylvania), im Indiana County

Ort in Kanada
 Armagh (Québec)